Cutter hace referencia a varios artículos:

Ficción
Helen Cutter, personaje ficticio de la serie Primeval
Nick Cutter, personaje ficticio en la serie de televisión de la ITV Primeval

Personas
Louis Cutter Wheeler, botánico, profesor y explorador estadounidense
Charles Ammi Cutter, bibliotecario estadounidense

Música y cine
The Cutter, álbum recopilatorio de la banda británica de post punk Echo & the Bunnymen
The Legend of Seven Cutter, película de comedia romántica surcoreana

Además
Cutter (Arizona), lugar designado por el censo ubicado en el condado de Gila
Clasificación de Cutter, sistema de clasificación 
Cutter (lucha libre), conocido técnicamente como three-quarter facelock bulldog